Arrhenius puede hacer referencia a:

 Svante August Arrhenius (1859-1927), científico sueco.
 Arrhenius, cráter del planeta Marte.
 Arrhenius, cráter de La Luna.
 (5697) Arrhenius, un asteroide del cinturón de asteroides.